Сынжере́й () — город в Молдавии, центр Сынжерейского района. В состав города входит село Вранешты.

География 

Расположен примерно в 25 км к юго-востоку от Бельц, на высоте 25 метров над уровнем моря

История 
С 1965 по 1991 год носил название Лазовск (в честь Сергея Лазо) и имел статус посёлка городского типа.

Городские предприятия 
В Сынжерее базировался футбольный клуб «Верис».

См. также 
 Сынджера

Примечания 

Города Молдавии
Населённые пункты Сынжерейского района
Переименованные населённые пункты Молдавии